Reitstadion steht für:

 Hauptstadion Aachen, Reitstadion im Sportpark Soers
 Rad- und Reitstadion Forst (Lausitz)
 Reitstadion Gera-Milbitz
 Reitstadion Riem in München-Riem

Siehe auch:
 Olympia-Reitstadion
 Pferderennbahn 
 Reitplatz